Giuliano Cassiani (1712-1778) – poeta italiano.
 Stefano Cassiani (XVII-XVIII secolo) – pittore italiano.
 Giuliano Cassiani Ingoni (1896-1962) – generale italiano della Regia Aeronautica.
 Gennaro Cassiani (1903-1978) – politico, avvocato penalista e saggista italiano. 
 Francisco Cassiani (1968) – ex calciatore colombiano, di ruolo difensore.
 Geovanis Cassiani (1970) – ex calciatore colombiano, di ruolo difensore.